Гер'єдален (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гер'єдален (ландскап) — історична провінція у південно-західній частині північної Швеції.